Příjmení Hromek nosí více významných osobností:

 Jan Hromek (* 1989) – český fotbalový záložník
 Michal Hromek (* 1958) – český skladatel a kytarista
 Pavel Hromek (1911–1977) – československý voják a příslušník výsadku Bauxite